P.S. Kocham cię (książka) – książka autorstwa Cecelii Ahern.
 P.S. Kocham cię (film) – film kinowy z 2008 roku na podstawie powyższej książki